Kuningan ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Jawa Barat, im Westen der Insel Java. Ende 2021 leben hier etwa 1,2 Millionen Menschen. Hauptstadt und Regierungssitz des Verwaltungsdistrikts ist die Stadt Kuningan.

Einige der lokalen politischen Eliten in Cirebon und den umliegenden Bezirken haben sich dafür eingesetzt, dass die Stadt Cirebon zusammen mit den Regierungsbezirken Cirebon, Indramayu, Kuningan und Majalengka als eine mögliche neue Provinz geschaffen wird – so wie die Provinz Banten durch Abspaltung von Westjava gebildet wurde.

Geografie 
Der Regierungsbezirk erstreckt sich zwischen 6°47′ und 7°12′ s. Br. sowie 108°23′ und 108°47′ ö. L. Er grenzt im Norden an den Regierungsbezirk Cirebon, im Westen an den Regierungsbezirk Majalengka, im Süden an den Regierungsbezirk Ciamis und im Osten an den Regierungsbezirk Brebes in Zentraljava. Die mittlere Höhe liegt bei 680 Metern über dem Meeresspiegel. Die Landschaft der Regentschaft besteht aus Vulkanen, steilem Gelände, Wäldern, Gebirgsflüssen und fruchtbarem Ackerland. Der höchste Berg der Provinz, der Ciremai (3.076 m), liegt an der Grenze zwischen diesem Regierungsbezirk und dem Regierungsbezirk Majalengka.

Verwaltungsgliederung 
Administrativ unterteilt sich Kuningan in 32 Distrikte (Kecamatan), die sich in 376 Dörfer gliedern, 15 davon sind Kelurahan, also städtischem Typs.

{| class="wikitable sortable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe7
! rowspan="2"|Code||rowspan="2" |KecamatanDistrikt||rowspan=2 |Ibu KotaVerwaltungssitz||rowspan="2"|Fläche(km²)
! rowspan="2"|EinwohnerCensus 2010||colspan="3"|Volkszählung 2020||colspan="2"| Anzahl der
|- class="hintergrundfarbe7
! Einwohner||Dichte||Sex Ratio||class="unsortable" |Desa||class="unsortable" |Kel.
|-
| 32.08.01 ||style="text-align:left"| Kadugede ||style="text-align:left"| Cipondok || 18,11 || 24.127 || 27.938 || 1.542,7 || 102,3 || 12 || –
|-
| 32.08.02 ||style="text-align:left"| Ciniru ||style="text-align:left"| Ciniru || 49,76 || 17.688 || 20.181 || 405,6 || 103,6 || 9 || –
|-
| 32.08.03 ||style="text-align:left"| Subang ||style="text-align:left"| Subang || 47,49 || 16.057 || 15.847 || 333,7 || 102,0 || 7 || –
|-
| 32.08.04 ||style="text-align:left"| Ciwaru ||style="text-align:left"| Ciwaru || 51,98 || 30.152 || 31.199 || 600,2 || 102,2 || 12 || –
|-
| 32.08.05 ||style="text-align:left"| Cibingbin ||style="text-align:left"| Cibingbin || 69,72 || 36.503 || 39.358 || 564,5 || 103,0 || 10 || –
|-
| 32.08.06 ||style="text-align:left"| Luragung ||style="text-align:left"| Luragunglandeuh || 40,74 || 37.335 || 46.051 || 1.130,4 || 101,5 || 16 || –
|-
| 32.08.07 ||style="text-align:left"| Lebakwangi ||style="text-align:left"| Lebakwangi || 19,70 || 39.283 || 46.473 || 2.359,0 || 102,6 || 13 || –
|-
| 32.08.08 ||style="text-align:left"| Garawangi ||style="text-align:left"| Garawangi || 29,85 || 39.271 || 43.549 || 1.458,9 || 105,1 || 17 || –
|-
| 32.08.09 ||style="text-align:left"| Kuningan ||style="text-align:left"| Kuningan || 29,94 || 91.370 || 109.913 || 3.671,1 || 102,6 || 6 || 10
|-
| 32.08.10 ||style="text-align:left"| Ciawigebang ||style="text-align:left"| Ciawigebang || 60,41 || 80.759 || 94.371 || 1.562,2 || 105,7 || 24 || –
|-
| 32.08.11 ||style="text-align:left"| Cidahu ||style="text-align:left"| Cidahu || 37,05 || 39.805 || 44.491 || 1.200,8 || 105,0 || 12 || –
|-
| 32.08.12 ||style="text-align:left"| Jalaksana ||style="text-align:left"| Jalaksana || 39,21 || 43.219 || 48.960 || 1.248,7 || 102,7 || 15 || –
|-
| 32.08.13 ||style="text-align:left"| Cilimus ||style="text-align:left"| Cilimus || 35,30 || 44.605 || 51.878 || 1.469,6 || 100,8 || 13 || –
|-
| 32.08.14 ||style="text-align:left"| Mandirancan ||style="text-align:left"| Mandirancan || 35,00 || 20.393 || 24.098 || 688,5 || 98,5 || 12 || –
|-
| 32.08.15 ||style="text-align:left"| Selajambe ||style="text-align:left"| Selajambe || 36,61 || 13.041 || 13.588 || 371,2 || 99,7 || 7 || –
|-
| 32.08.16 ||style="text-align:left"| Kramatmulya ||style="text-align:left"| Kalapagunung || 16,87 || 45.988 || 45.861 || 2.718,5 || 100,8 || 14 || –
|-
| 32.08.17 ||style="text-align:left"| Darma ||style="text-align:left"| Parung || 54,51 || 45.144 || 53.503 || 981,5 || 103,4 || 19 || –
|-
| 32.08.18 ||style="text-align:left"| Cigugur ||style="text-align:left"| Cigugur || 35,29 || 42.387 || 47.861 || 1.356,2 || 103,7 || 5 || 5
|-
| 32.08.19 ||style="text-align:left"| Pasawahan ||style="text-align:left"| Pasawahan || 49,27 || 21.004 || 23.070 || 468,2 || 101,3 || 10 || –
|-
| 32.08.20 ||style="text-align:left"| Nusaherang ||style="text-align:left"| Nusaherang || 18,09 || 17.511 || 20.111 || 1.111,7 || 101,0 || 8 || –
|-
| 32.08.21 ||style="text-align:left"| Cipicung ||style="text-align:left"| Mekarsari || 19,02 || 26.010 || 29.250 || 1.537,9 || 102,2 || 10 || –
|-
| 32.08.22 ||style="text-align:left"| Pancalang ||style="text-align:left"| Pancalang || 19,20 || 21.472 || 25.296 || 1.317,5 || 102,5 || 13 || –
|-
| 32.08.23 ||style="text-align:left"| Japara ||style="text-align:left"| Japara || 27,07 || 18.350 || 22.403 || 827,6 || 102,8 || 10 || –
|-
| 32.08.24 ||style="text-align:left"| Cimahi ||style="text-align:left"| Cimahi || 58,39 || 35.590 || 31.246 || 535,1 || 102,8 || 10 || –
|-
| 32.08.25 ||style="text-align:left"| Cilebak ||style="text-align:left"| Cilebak || 42,67 || 10.842 || 11.429 || 267,9 || 99,0 || 7 || –
|-
| 32.08.26 ||style="text-align:left"| Hantara ||style="text-align:left"| Hantara || 35,37 || 12.831 || 14.548 || 411,3 || 102,1 || 8 || –
|-
| 32.08.27 ||style="text-align:left"| Kalimanggis ||style="text-align:left"| Kalimanggis Kulon || 20,18 || 23.254 || 26.338 || 1.305,2 || 102,2 || 6 || –
|-
| 32.08.28 ||style="text-align:left"| Cibeureum ||style="text-align:left"| Cibeureum || 39,20 || 18.649 || 20.177 || 514,7 || 100,4 || 8 || –
|-
| 32.08.29 ||style="text-align:left"| Karang Kancana ||style="text-align:left"| Karangkancana || 65,30 || 20.578 || 21.989 || 336,7 || 104,7 || 9 || –
|-
| 32.08.30 ||style="text-align:left"| Maleber ||style="text-align:left"| Maleber || 57,36 || 40.779 || 44.503 || 775,9 || 105,0 || 16 || –
|-
| 32.08.31 ||style="text-align:left"| Sindangagung ||style="text-align:left"| Sindangagung || 13,01 || 34.060 || 39.386 || 3.027,4 || 102,3 || 12 || –
|-
| 32.08.32 ||style="text-align:left"| Cigandamekar ||style="text-align:left"| Babakanjati || 22,43 || 27.532 || 32.820 || 1.463,2 || 105,2 || 11 || –
|-
! 32.08 ||  Kab. Kuningan || Kunongan || align="right"| 1.194,09 || align="right"| 1.035.589 || align="right"| 1.167.686 || align="right"| 977,9 || 102,8 || 361 || 15
|}

Demografie 
Zur Volkszählung im September 2020 lebten in Kuningan 1.1676.861 Menschen, davon 575.677 Frauen und 592.009	Männer.

Bevölkerungsentwicklung der letzten drei Semester (Halbjahre) 

Ende 2021 bekannten sich 99,28 Prozent der Gesamtbevölkerung zum Islam und 0,66 % waren Christen (2.443 ev.-luth. / 5.558 röm.-kath.).

Weblinks 

 mannigfaltige Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Kuningan (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Jawa Barat